Black box (bedrijfsmodel), het input-process-output-bedrijfsmodel
 Black box (boek), een boek van Anna Woltz
 Black Box (film), een Argentijnse film
 Black Box (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2014
 Black Box (nummer), een nummer van Stan Walker
 Black Box (popgroep), een Italiaans dancetrio uit eind jaren 80
 Black Box (roman), van Amos Oz
 Black Box (spel), een spel van Jumbo
 Black box (techniek), een kastje met elektronische apparatuur in een motorfiets
 Blackboxtheorie, een theorie waarbij het causaal mechanisme niet gepreciseerd wordt: wat ervoor zorgt dat A (de oorzaak) B (het gevolg) veroorzaakt, is onduidelijk
 Zwarte doos, algemene beschrijving van een toestel waarvan het gedrag bekend is maar niet de inwendige constructie
 Flightdatarecorder, een recorder voor het vastleggen van vluchtgegevens, die gebruikt kan worden voor ongevallenonderzoek
 Cockpitvoicerecorder, een recorder voor het vastleggen van de gesprekken in de cockpit, die gebruikt kan worden voor ongevallenonderzoek
 Blackboxtest, een testmethode

Afgeleide namen:
 Black Box Distribution, een bedrijf dat skateboards en skateboardaccessoires produceert en distribueert
 Black Box Recorder, een Britse pop/indiemuziekgroep
 Black Box Revelation, een Belgische rockband